La sepoltura prematura (The Premature Burial) – racconto di Edgar Allan Poe del 1844
 Sepolto vivo (The Premature Burial) – film del 1962 diretto da Roger Corman